Чюэмпелях — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чюэмпелях — падь, западнее истока р. Чюэмпелях, координаты 62°14' с. ш. 122°02' в. д., код ГКГН 456126.
 Чюэмпелях — река, левый приток р. Усук-Юрях, координаты 73°19' с. ш. 143°12' в. д., код ГКГН 420836.
 Чюэмпелях — река, правый притокр. Тымпы-Юряге, координаты 62°13' с. ш. 122°20' в. д., код ГКГН 131545.

См. также 
 Чюэмпе